W-Funktion bezeichnet folgende Funktionen:

 Wahrscheinlichkeitsfunktion
 Lambertsche W-Funktion (oder Lambert-W-Funktion, auch Omegafunktion)